Чемпионат Испании по футболу 1935/1936 — 8-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик Бильбао» стал чемпионом Испании в 4-й раз. В турнире принимали участие 12 клубов. Было сыграно 132 игр и забито 528 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Осасуна» — «Овьедо»  — 4:5
 «Осасуна» — «Севилья»  — 6:3
 «Мадрид» — «Овьедо»  — 5:4
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Расинг Сантандер» — «Овьедо»  — 2:6
 «Эспаньол» — «Овьедо»  — 1:5
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Бетис Баломпи»  — 7:0

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика www.rsssf.com

1936
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1935 году
Спорт в Испании в 1936 году